Stich steht für:

 eine Runde im Kartenspiel, siehe Stich (Kartenspiel)
 ein Längenmaß der Schuster, siehe Stich (Längenmaß)
 Pariser Stich, eine Maßeinheit in der Schuhfertigung
 Nadelstich
 stechenden Schmerz wie Seitenstechen (Seitenstich)
 Stichwunde oder Stichverletzung; vgl. Erdolchen
 als Kurzbezeichnung für durch bestimmte Drucktechniken geschaffene Grafiken, insbesondere durch Kupferstich, gelegentlich auch Holzstich oder Stahlstich
 Sonnenstich, umgangssprachlich für eine Hirnfunktionsstörung, siehe Hitzeschaden#Sonnenstich
 ein Druckverfahren in Kunst und Buchdruck, siehe Stich und Schnitt
 eine Atemi-Technik im Kampfsport, siehe auch Liste der Listen der Hieb-, Stich-, Schlag- und Stoßwaffen
 die Höhe eines Bogens zwischen seinen Widerlagern, siehe Pfeilhöhe
 einen Knoten
 einen Abbildungsfehler in der Farblehre, insbesondere der Fotografie (Farbstich)
 einen intensiven Fehlgeschmack bei Nahrungsmitteln
 Eierstich
 Bienenstich ist ein Kuchen aus Hefeteig
 eine Gruppe von drei Tauben im Flugtaubensport
 die Form eines Beitels in der Vorderansicht
 eine Verarbeitungsart von Garnen, hauptsächlich beim Nähen und Sticken, z. B. Steppstich oder Kettenstich
 einen Durchlauf des Walzguts beim Walzen
 ein Schwert aus den Romanen von J. R. R. Tolkien, siehe Gegenstände in Tolkiens Welt – Stich
 Stich Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Stich (Landesstraße 360), Mittelgebirgspass der Schwäbischen Alb

Stich ist der Name folgender Orte:
 Stich (Eschweiler), Stadtteil von Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Stich (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Stich (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Štichov (Stich), Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien
 Vstiš (Stich), Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Wambacher Stich, Steigung im Straßenverlauf der Bundesstraße 260
 Stich (Landesstraße 360), Mittelgebirgspass auf der Schwäbischen Alb bei Albstadt

Stich ist der Familienname folgender Personen:
 Bertha Stich (1818–1876), deutsche Theaterschauspielerin
 Clara Stich (1820–1862), deutsche Theaterschauspielerin
 Conrad Stich (1864–1953), deutscher Apotheker und Autor
 Dominique Stich (* 1951), französisch-schweizerischerer Sprachwissenschaftler
 Erika Stich (* 1967), italienische Badmintonspielerin rumänischer Herkunft
 Ferdinand Stich (1892–1967), deutsch-namibischer Bibliophiler und Buchhändler
 Ignaz Stich (1863–1926), österreichischer Bibliothekar und Wiener Kommunalpolitiker (CS)
 Johann Karl Stich (1888–1955), österreichischer Jurist und Generalstaatsanwalt in Wien während der NS-Zeit
 Johann Wenzel Stich (1746–1803), böhmischer Hornist, Violinist und Komponist, siehe Giovanni Punto
 Kirsten Stich (* 1968), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Lisl Stich (1913–2000), deutsche Künstlerin und Grafikerin

 Max Stich (* 1940), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Michael Stich (* 1968), deutscher Tennisspieler
 Otto Stich (1927–2012), Schweizer Politiker (SP)
 Paul Stich (* 1998), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Randolf Stich (* 1966), deutscher Jurist und Ministerialbeamter

 Stephen Stich (* 1943), US-amerikanischer Philosoph und Kognitionswissenschaftler
 Teresa Stich-Randall (1927–2007), US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Theo Stich (* 1960), Schweizer Historiker und Dokumentarfilmer
 Walter Stich (1930–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Stich (1794–1824), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch: